Agrotis variegata är en fjärilsart som beskrevs av Karl Schawerda 1934. Agrotis variegata ingår i släktet Agrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
variegata